Howard Buffett (1903-1964), personnalité politique américaine, père de Warren Buffett
 Jimmy Buffett (né en 1946), chanteur américain
 Warren Buffett (né en 1930), milliardaire américain

Voir également 
 

Homonymie de patronyme